De Beker van Melanesië 1989 was het tweede toernooi dat werd gehouden voor de landen van Melanesië. Het vond plaats op Fiji. Er deden 5 landen mee.

Toernooi

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in Oceanië
Voetbal in Fiji
Voetbal in 1989
Sportevenement in Fiji